Пло́щадь Дзержи́нского — название площадей в различных населённых пунктах постсоветских государств, присвоенное по имени основателя ЧК Феликса Дзержинского. После Перестройки и распада Советского Союза многие площади были переименованы.

Россия 
 Площадь Дзержинского — площадь в Волгограде.
 Площадь Дзержинского — площадь в городе Дзержинске.
 Площадь Дзержинского — площадь в Курске.
 Площадь Дзержинского — площадь в Самаре.
 Площадь Дзержинского — площадь в Томске.
 Площадь Дзержинского — прежнее (в 1926—1990 годах) название Лубянской площади в Москве.
 Площадь Дзержинского — прежнее  название площади Победы в Омске.

Украина 
 Площадь Дзержинского — площадь в Донецке.
 Площадь Дзержинского — прежнее название Новокодакской площади в Днепре.
 Площадь Дзержинского —  прежнее название площади Петра Калнышевского в Каменском.
 Площадь Дзержинского — до 2015 года название Лыбедской площади в Киеве.
 Площадь Дзержинского — прежнее (в 1925—1996 годах) название площади Свободы в Харькове.

Польша 
 Площадь Дзержинского (Plac Dzierżyńskiego) — прежнее название Банковской площади в Варшаве

См. также 
 Проезд Дзержинского
 Проспект Дзержинского
 Улица Дзержинского